Это форма коммунизма, имеющая международный характер. Долгосрочная цель мирового коммунизма — построение мирового коммунистического общества, отмена гражданства. Считалось, что мировой коммунизм может быть достигнут только с помощью мирного и добровольного объединения суверенных государств (глобальный альянс). Ряд интернационалов работали над созданием альянса для построения мирового коммунизма. (Первый интернационал, Второй интернационал, Третий интернационал (Коммунистический интернационал или Коминтерн), Четвёртый интернационал, Революционное интернационалистическое движение, Мировое социалистическое движение и т. д..).

В СССР 
В СССР идеи Мирового коммунизма были популярны в до-Сталинскую эпоху.

Согласно теориям, Мировой коммунизм должен был быть достигнуть посредством мировой революции. Однако, Европейским странам, в большинстве своём удалось предотвратить революции.

Сталин же от этой идеи отказался, так как считал что наивно верить в это, и сосредоточился на построении «Коммунизма в отдельно взятой стране».

Коммунизм